De Ziener (Charmed), twee verschillende personages uit de televisieserie Charmed
 De Ziener (Asterix), een stripalbum uit de Asterix-reeks
 De Ziener (Valgaeren), een boek van de Belgische auteur Kevin Valgaeren